Издешково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области России. Входит в состав Издешковского сельского поселения.

География 
Расположена в центральной части области в 21 км к востоку от города Сафонова.

История 
До 2018 года входила в состав Игнатковского сельского поселения. После его упразднения, согласно Закону Смоленской области от 20 декабря 2018 года, в составе Издешковского сельского поселения.

Население 

Население — 12 жителей (2007 год).

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Стоит в 4 км южнее автодороги .

В 1,5 км восточнее от деревни железнодорожная станция Издешково на линии Москва — Минск.

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района